Algodres ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Algodres (Figueira de Castelo Rodrigo)
 Algodres (Fornos de Algodres)